Le Mirage – film del 1909 diretto da Louis Feuillade
 Le Mirage – film del 1912 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
 Le Mirage Pathé – film del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
 Le Mirage – film del 1992 diretto da Jean-Claude Guiguet